Натуральне число 139
 139 рік до нашої ери
 139 рік нашої ери